Långkindade getingar (Dolichovespula) är ett släkte av getingar som beskrevs av Sievert Allen Rohwer 1916. Långkindade getingar ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Getingar